Николай Рузский: Рузский, Николай Владимирович (1854—1918) — генерал-адъютант, член Военного и Государственного советов.
 Рузский, Николай Николаевич (1897—1962) — офицер, политический деятель русской эмиграции.
 Рузский, Николай Павлович (1865—1927) — предприниматель, меценат, коллекционер.